Ю́рий Ива́нович Ре́зник (13 августа 1954, Полтава, УССР, СССР) — советский футболист и украинский тренер.

Карьера игрока 
Воспитанник ДЮСШ «Колос» (Полтава). Дебютировал во второй лиге СССР в 1972 году за клуб «Строитель» из Полтавы, в котором провёл два сезона. После этого выступал за «Гранит» (Черкассы) из КФК и «Чернигов» из Второй лиги.

Своей игрой за последнюю команду привлёк внимание представителей тренерского штаба донецкого «Шахтёра», к составу которого присоединился в 1975 году. Отыграл за донецкую команду следующие три сезона своей игровой карьеры. Большую часть времени, проведённого в составе донецкого «Шахтера», был основным игроком атакующей звена команды. За это время он помог команде стать серебряным (1975) и бронзовым (1978) призёром чемпионата СССР, а также дебютировал в еврокубках, сыграв там шесть матчей и забив три гола.

В начале 1979 года стал игроком московского «Динамо», в составе которого провёл следующие четыре года своей карьеры. Играя за московское «Динамо», также в основном выходил на поле в стартовом составе команды. Всего за «Динамо» провёл 80 игр и забил семь голов в чемпионате страны, 19 игр и один гол в кубке СССР, пять игр в еврокубках и 29 игр и 13 голов в других матчах.

В течение сезона 1983 года защищал цвета московского «Спартака», однако из-за конфликта с главным тренером команды Константином Бесковым в том же году вынужден был покинуть команду.

Завершил профессиональную игровую карьеру в родном клубе «Ворскла», за которую выступал на протяжении 1985—1989 годов.

Карьера тренера 
В 1989 году недолго был помощником главного тренера «Ворсклы». В 2005 году возглавил молодёжную команду «Ворсклы», которая принимала участие в молодёжном чемпионате Украины, работал там до 2009 года. Помимо «Ворсклы», с другими командами не работал.

Достижения 
 2-е место в Чемпионате СССР: 1975, 1983
 3-е место в Чемпионате СССР: 1978

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика футболиста на сайте московского «Спартака»

Футболисты СССР
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «Днепр» Черкассы
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Спартак» Москва
Футбольные тренеры СССР